La Française puede referirse a

 La Française (equipo ciclista) activo entre 1901 y 1955
 La Française (periódico) periódico feminista (1906 - 1940)